Бре́нда Ли Стронг (; род. ) — американская актриса и инструктор йоги, наиболее известная по роли Мэри Элис Янг в телесериале «Отчаянные домохозяйки» (2004—2012), которая принесла ей две номинации на премию «Эмми», а также Энн Юинг в телесериале «Даллас» (2012—2014).

Ранняя жизнь 
Бренда Ли Стронг родилась в Портленде, и выросла в Брайтвуде, штат Орегон, где в 1978 году окончила школу. Позже она переехала в Аризону, где и окончила со степенью бакалавра музыкального театра Университет штата Аризона.

В 1980 году, со своим ростом 1,83 см, она выиграла конкурс красоты «Мисс Аризона» а также участвовала в конкурсе «Мисс Америка» в 1981 году.

Карьера 

Стронг снялась в более ста фильмах и телесериалах на протяжении своей карьеры. Она дебютировала в 1985 году в эпизоде телесериала «Сент-Элсвер», а после продолжила играть гостевые роли в таких сериалах как «Секретный агент Макгайвер», «Весёлая компания», «Даллас», «Тайны отца Даулинга», «Звёздный путь: Следующее поколение», а также снялась в финальных пяти эпизодах культового сериала «Твин Пикс» в 1991 году.

На протяжении большей части девяностых Стронг исполняла небольшие роли на телевидении и в кино. Она появилась в таких сериалах как «Хроники молодого Индианы Джонса», «Скорая помощь» и «Мерфи Браун». У неё были более значительные роли в сериалах «Нас пятеро» (1996), «Сайнфелд» (1996—1997), «Ночь спорта» (1998—2000), где главную роль играла Фелисити Хаффман, её будущая коллега по «Отчаянным домохозяйкам», «Седьмое небо» (2000—2002) и «Любовь вдовца» (2002—2005). В тот период она также появилась в «Элли Макбил», «C.S.I.: Место преступления», «Девочки Гилмор», «Бухта Доусона», «Малкольм в центре внимания» и «Части тела».

Стронг снялась в ряде фильмов на протяжении своей карьеры, таких как «Готова на всё», «Моя жизнь», «Колдовство», «Звёздный десант», «Чёрный пёс», «На самом дне океана», «Звёздный десант 2: Герой Федерации» и нескольких других.

Стронг добилась наибольшего успеха благодаря роли Мэри Элис Янг в телесериале «Отчаянные домохозяйки», где также снимались Фелисити Хаффман, Марсия Кросс, Ева Лонгория и Тери Хэтчер. В центре сюжета находится жизнь четырёх подруг-домохозяек, проживающих на улице под названием Вистерия Лейн в выдуманном американском городе Фэйрвью. История начинается с того, как их подруга, пятая домохозяйка Мэри Элис Янг, которую играет Стронг, заканчивает жизнь самоубийством, застрелившись в своём доме, когда ей приходит записка с угрозой от неизвестного отправителя. Каждый эпизод в сатирической манере повествует о жизни жителей тихого пригорода, увиденной глазами умершей Мэри Элис Янг. Персонаж актрисы был центральным героем тайны первого сезона, а после появлялся в сценах-флэшбеках, а также специальных эпизодах, не считая повествования за кадром на протяжении всех восьми сезонов. Сериал стал международным хитом, а Стронг получила номинацию на премию «Эмми», а также выиграла две Премии Гильдии киноактёров США в 2005 и 2006 годах вместе с актёрским ансамблем.

С 2012 по 2014 год Стронг играла роль Энн Юинг в телесериале «Даллас», продолжении культового шоу 1980-х. Сериал был закрыт после трёх сезонов из-за спада рейтингов.

Личная жизнь 
С 8 июля 1989 — по 6 июня 2013 год Бренда была замужем за Томом Генри. У бывших супругов есть сын, Зак Генри (род. 1994).

Со 2 мая 2015 года Бренда замужем за актёром Джоном Фарманеш-Бокку.

Фильмография

Кино

Телевидение

Игры

Примечания

Ссылки 

Выпускники университета штата Аризона
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале
Киноактрисы США